Bandio steht für:

 Bandio (Burkina Faso), Dorf in Burkina Faso
 Bandio (Niger), Dorf in Niger